Das Mixed der Australian Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Jim Pugh und Natallja Swerawa. Das Finale gewann die Paarung Jeremy Bates und Jo Durie in drei Sätzen gegen Scott Davis und Robin White.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1991